Volden Von of Van, familie
 Van Volden (godshuis), een godshuisstichting uit Brugge
 Joseph van Volden de Lombeke, politicus uit België en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden